Letecký útok na Prahu 14. února 1945
 Pruské obléhání Prahy (1757)

Události v Praze
Vojenství v Praze
Letectví v Praze